KSO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kastoria (Grecia)